Сандер Пост (; 10 сентября 1984, Вильянди) — эстонский футболист, нападающий, ранее — защитник. Ныне — тренер. Выступал за национальную сборную Эстонии.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы клуба «Тулевик» (Вильянди). В 2000 году начал выступать на взрослом уровне за вторую команду клуба, носившую название «Вильянди», затем два сезона играл за клуб «Элва». В 2003 году дебютировал в основном составе «Тулевика» в высшей лиге Эстонии.

В 2004 году перешёл в один из сильнейших клубов Эстонии — таллинскую «Флору». В середине 2000-х годов был переведён с позиции центрального защитника на позицию нападающего, по причине того, что основные нападающие выбыли из состава из-за травм. В 2008 году стал лучшим бомбардиром своего клуба с 19 голами, и занял третье место в споре бомбардиров чемпионата. В 2010 году стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 24 гола в 17 матчах, и по среднему соотношению забитых голов за матч показал лучший результат в Европе. В составе «Флоры» стал чемпионом Эстонии 2010 года и неоднократно завоёвывал медали чемпионата. В 2010 году признан лучшим футболистом чемпионата Эстонии.

В сезоне 2005/06 сыграл один матч за датский «Вайле» в первом дивизионе, выступая на правах аренды. В 2008—2010 годах, также на правах аренды, провёл два сезона в голландском «Гоу Эхед Иглз» в первом дивизионе, забил гол в своём дебютном матче, 22 августа 2008 года в ворота «РКК Валвейк». В 2011—2012 годах играл в высшем дивизионе Норвегии за «Олесунн», был приобретён на замену другому высокорослому форварду (204 см) Тору-Хогне Орою. В составе норвежского клуба стал обладателем Кубка Норвегии 2011 года, в финальном матче вышел на замену на 90-й минуте.

В 2013 году вернулся во «Флору» и провёл в ней два сезона. В первой игре после возвращения, в Кубке Эстонии, забил восемь голов в ворота «Реала» (18:0). С 2015 года до конца карьеры играл в родном городе за «Тулевик», с ним в 2016 году стал победителем первой лиги.

Карьера в сборной 
Дебютный матч за национальную сборную Эстонии сыграл 2 декабря 2004 года против Венгрии. Затем несколько лет не выступал за сборную. Первый гол забил в своём втором матче, 21 мая 2010 года в ворота команды Финляндии. В 2010 году провёл девять матчей, затем снова был длительный перерыв. Последние два матча за национальную команду сыграл в 2014 году, всего на его счету 12 матчей и один гол.

Тренера 
7 сентября 2022 года стало известно, что Сандер Пост был назначен и.о. главного тренера сборной Эстонии U21.

Достижения 
 Чемпион Эстонии (1): 2010
 Серебряный призёр чемпионата Эстонии (1): 2007
 Обладатель Кубка Эстонии (2): 2008, 2013
 Обладатель Суперкубка Эстонии (2): 2011, 2014
 Лучший бомбардир чемпионата Эстонии: 2010 (24 гола)
 Лучший игрок чемпионата Эстонии: 2010
 Обладатель Кубка Норвегии (1): 2011

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте ЭФС

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Элва»
Игроки ФК «Вильянди»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Тервис»
Игроки ФК «Вайле»
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»
Игроки ФК «Олесунн»
Футбольные тренеры Эстонии
Тренеры ФК «Вильянди»